Eugen Pavel se poate referi la:
Eugen Pavel - lingvist și filolog român
Eugen Pavel - fizician român, inventatorul Hyper CD-ROM-ului
Eugen Pavel - 'expert' financiar român , președintele Dream Team Capital Management: http://www.bursa.ro/plangerile-clientilor-dreamteam-capital-management-trimise-catre-politie-70606&s=piata_de_capital&articol=70606.html